Eberjagd steht für:
 Die Eberjagd, eine 1952 erschienene Kurzgeschichte von Ernst Jünger
 Kalydonische Eberjagd, die Jagd auf ein Untier der griechischen Mythologie, siehe Kalydonischer Eber
 Eberjagd der Renaissancezeit (um 1500), Skulptur im Berliner Tiergarten